Niemcy:
 Elbingerode – dzielnica miasta Oberharz am Brocken
 Elbingerode – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osterode am Harz